Чанкылькы:

Реки
 Чанкылькы (приток Вэттылькы)
 Чанкылькы (приток Худосея)